Werchowje () ist der Name folgender Orte in Russland:
 Werchowje (Orjol), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungssitz des Werchowski rajon der Oblast Orjol

Dörfer:
 in der Oblast Archangelsk:
 Werchowje (Archangelsk, Njandomski), im Njandomski rajon
 Werchowje (Archangelsk, Oneschski), im Oneschski rajon
 Werchowje (Archangelsk, Primorski), im Primorski rajon
 in der Oblast Kaluga:
 Werchowje (Kaluga, Malojaroslawezki, Jubileiny), im Malojaroslawezki rajon, Landgemeinde Jubileiny
 Werchowje (Kaluga, Malojaroslawezki, Maklino), im Malojaroslawezki rajon, Landgemeinde Maklino
 Werchowje (Kaluga, Malojaroslawezki, Sacharowo), im Malojaroslawezki rajon, Landgemeinde Sacharowo
 Werchowje (Kaluga, Schukowski), im Schukowski rajon
 in der Republik Karelien:
 Werchowje (Karelien)
 in der Oblast Kostroma:
 Werchowje (Kostroma)
 in der Oblast Leningrad:
 Werchowje (Leningrad, Boksitogorski, Lidskoje), im Boksitogorski rajon, Landgemeinde Lidskoje
 Werchowje (Leningrad, Boksitogorski, Samoilowskoje), im Boksitogorski rajon, Landgemeinde Samoilowskoje
 Werchowje (Leningrad, Tichwinski), im Tichwinski rajon
 in der Oblast Moskau:
 Werchowje (Moskau, Naro-Fominski), im Naro-Fominski rajon
 in der Stadt Moskau:
 Werchowje (Moskau), im Verwaltungsbezirk Troizk
 in der Oblast Nowgorod:
 Werchowje (Nowgorod)
 in der Oblast Orjol:
 Werchowje (Orjol, Dorf), im Werchowski rajon
 in der Oblast Pskow, Gdowski rajon:
 Werchowje-1
 Werchowje-2
 in der Oblast Smolensk:
 Werchowje (Smolensk, Cholm-Schirkowski), im Cholm-Schirkowski rajon
 Werchowje (Smolensk, Dorogobuschski), im Dorogobuschski rajon
 Werchowje (Smolensk, Smolenski), im Smolenski rajon
 Werchowje (Smolensk, Welischski, Beljajewskoje), im Welischski rajon, Landgemeinde Beljajewskoje
 Werchowje (Smolensk, Welischski, Budnizkoje), im Welischski rajon, Landgemeinde Budnizkoje
 in der Oblast Tula:
 Werchowje (Tula)
 in der Oblast Twer:
 Werchowje (Twer)
 in der Oblast Wologda:
 Werchowje (Wologda, Babajewski), im Babajewski rajon
 Werchowje (Wologda, Beloserski), im Beloserski rajon
 Werchowje (Wologda, Grjasowezki), im Grjasowezki rajon
 Werchowje (Wologda, Kaduiski), im Kaduiski rajon
 Werchowje (Wologda, Njuksenski), im Njuksenski rajon
 Werchowje (Wologda, Tscherepowezki, Jugskoje), im Tscherepowezki rajon, Landgemeinde Jugskoje
 Werchowje (Wologda, Tscherepowezki, Korotowskoje), im Tscherepowezki rajon, Landgemeinde Korotowskoje
 Werchowje (Wologda, Wytegorski), im Wytegorski rajon
 in der Oblast Woronesch:
 Werchowje (Woronesch)